Lignon est un toponyme français. Il peut être porté par :

Toponymes

Localités 
 Lignon : commune française, située dans le département de la Marne.
 Le Lignon : cité de la commune suisse de Vernier, dans le canton de Genève.

Voir aussi
 Fay-sur-Lignon, commune française située sur le Lignon du Velay, dans le département de la Haute-Loire.
 Le Chambon-sur-Lignon, commune française située sur le Lignon du Velay, dans le département de la Haute-Loire.
 Saint-Maurice-de-Lignon, commune française située sur le Lignon du Velay, dans le département de la Haute-Loire.

Cours d'eau 
 Le Lignon du Forez, affluent de la rive gauche de la Loire.
 Le Lignon du Velay, affluent de la rive droite de la Loire.
 le Lignon, affluent de l'Ardèche.
 le Lignon, affluent de l'Agout.

Personnalités 

 Étienne-Frédéric Lignon, (1779-1833), graveur français
 Henri Lignon (1884-1935), coureur cycliste français
 Yves Lignon, un enseignant universitaire français, défenseur de la parapsychologie.

Paronyme 
 l'Ignon, affluent de la Tille.